Лёкъю (устар. Лёк-Ю) — название рек в России:
 Лёкъю (приток Вашки) — река в Республике Коми. 
 Лёкъю (приток Лыжи) — река в Республике Коми. 
 Лёкъю (приток Серкошара) — река в Республике Коми. 
 Лёкъю (приток Сэбыси) — река в Республике Коми. 
 Лёк-Ю (приток Малой Роговой)
 Лёк-Ю (приток Усы)
 Лёкъю (приток Хейгияхи) — река в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.